Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Edberg era il campione uscente.

Stefan Edberg ha vinto il titolo battendo in finale Magnus Larsson 7-6 (7-4), 6-1.

Teste di serie 

  Stefan Edberg (campione)
  Michael Stich (semifinale)
  Magnus Larsson (finale)
  Jacco Eltingh (primo turno)

 Aleksandr Volkov (primo turno) 
 Bernd Karbacher (primo turno) 
 Paul Haarhuis (primo turno) 
 Guy Forget (secondo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 1995
ATP Tour 1995